Bougoula (Koulikoro), gemeente in regio Koulikoro, Mali
 Bougoula (Sikasso), gemeente in regio Sikasso, Mali